Patterson se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Colin Patterson
 Geoff B. Patterson